Benito se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jose Carlos Simon Benito
 Javier Benito